Mumbwa steht für:

 Mumbwa (Sambia), Stadt in Sambia
 Mumbwa (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Mumbwa, Flughafen in Sambia